Tscheboksarow ist der Familienname folgender Personen:

Nikolai Nikolajewitsch Tscheboksarow (1907–1980), sowjetischer Ethnograph und Anthropologe
Wladimir Wassiljewitsch Tscheboksarow (* 1951), sowjetischer Ringer